Pradner – abitanti di Praden
Pradner – abitanti di Tschiertschen